Allius ist der Familienname folgender Personen:
 Matthäus Heinrich Allius, deutscher Jurist und Hofrat

Allius ist der Gentilname folgender Personen:
 Lucius Allius Volusianus, römischer Senator